Isgamera är ett släkte av tvåvingar. Isgamera ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Isgamera